Петушки — упразднённое село в Нижнеколымском районе (улусе) Республики Саха (Якутия) России. Входил в городское поселение посёлок Черский.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Городское поселение посёлок Черский.

Прекратило существование по распоряжению Правительства РФ от 27.05.2006 г. № 757-Р.

Население

Источники 
 ПЕТУШКИ САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 
 Посёлки Нижнеколымского улуса

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Нижнеколымского района